Het ATP-toernooi van Melbourne 2 2021 (officiële naam: Murray River Open) werd van 1 tot en met 7 februari gespeeld in de Australische stad Melbourne. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van Melbourne Park.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Melbourne 2
ATP-toernooi van Melbourne